LDD ist die Abkürzung für:

 Lidhja Demokratike e Dardanisë, eine Partei im Kosovo
 Libertair, Direct, Democratisch, eine flämische rechtsliberale Partei
 Lhermitte-Duclos-Syndrom (englisch: Lhermitte-Duclos Disease)
 Lego Digital Designer, ein 3D-Entwicklungsprogramm für Lego-Kreationen

ldd ist die Abkürzung für:
 List Dynamic Dependencies, ein Unix/Linux-Programm, das Abhängigkeiten dynamischer Bibliotheken anzeigt

Abkürzung